Гергер:
 Гергер — село в Вайоцдзорской области Армении.
 Гергер  — село в Ходжавендским районе Азербайджана.
 Гергер — город и район в провинции Адыяман (Турция).
 Гергер — река, протекающая в Армении, в Вайоцдзорской области, является правым притоком Арпы.